His Inspiration – cortometraggio del 1913 diretto da Christy Cabanne
 His Inspiration – cortometraggio del 1914 diretto da Tom Moore